FFR est un sigle qui peut faire référence à :
 une des deux Fédérations françaises de rugby :
 Fédération française de rugby à XV et à 7 (FFR),
 Fédération française de rugby à XIII (FFR XIII) ;
 Flash Flash Revolution, un simulateur web imitant le jeu Dance Dance Revolution ;
 Fractional flow reserve (en français, flux de réserve coronarien, ou mesure de la réserve coronaire), une mesure utilisée en médecine durant une coronarographie.